Die rollende Kugel steht für:

 Die rollende Kugel (1919), einen deutschen Stummfilm von Rudolf Biebrach
 Die rollende Kugel (1927), einen deutschen Stummfilm von Erich Schönfelder